Ämmäsjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ämmäsjärvi (Korpilombolo socken, Norrbotten, 742913-180903), sjö i Pajala kommun,  (6,22 ha)
Ämmäsjärvi (Korpilombolo socken, Norrbotten, 743780-181530), sjö i Pajala kommun,  (16,9 ha)
Ämmäsjärvi (Gällivare socken, Lappland, 743832-177626), sjö i Gällivare kommun,  (7,81 ha)
Ämmäsjärvi (Gällivare socken, Lappland, 749413-175463), sjö i Gällivare kommun,  (9,16 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn